Großaltdorf ist der Name folgender Orte:

 Großaltdorf (Gaildorf),  Ortsteil der Stadt Gaildorf im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Großaltdorf (Vellberg), Ortsteil der Stadt Vellberg im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg